Фалез:

 Фалез — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Фалез — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Фалез, Жорж де ла — французский фехтовальщик, чемпион летних Олимпийских игр 1900

См. также 
 Фалез-Север
 Фалез-Юг